Esistono due comuni francesi con questo nome

Vauciennes – Marna
Vauciennes – Oise